Bee steht für:
 ein slowenisches Ultraleicht-Segelflugzeug, siehe Pipistrel Apis
 Bee (Lied), Popsong von Lena Meyer-Landrut

Bee ist der Familienname folgender  Personen:
 Adriano Bee (* 1952), italienischer Bobsportler

 Barnard Elliott Bee (1824–1861), Brigadegeneral der Konföderierten
 Brigitte Bee (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Carlos Bee (1867–1932), US-amerikanischer Politiker
 Clair Bee (1896–1983), US-amerikanischer Basketballtrainer
 David Bee (1903–1992), belgischer Jazzmusiker, Arrangeur, Komponist und Bandleader
 Disco Bee (Barbara Hausar), österreichische Popsängerin
 Francis Bee (* 1962), deutsche Kriminalautorin und Fotografin
 Hamilton Prioleau Bee (1822–1897), Politiker und General der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Helen Bee (* 1939), US-amerikanische Psychologin 
 István Beé (* 1972), ungarischer Kanute
 Kerry Bee (* 1974), südafrikanischer Hockeyspieler
 Marinus Bee, surinamischer Politiker und Parlamentsvorsitzender
 Miguel Angel Nguema Bee (* 1969), äquatorialguineischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ebebiyin
 Molly Bee (1939–2009), US-amerikanische Country-Sängerin
 Olivia Bee (* 1994), US-amerikanische Fotografin
 Samantha Bee (* 1969), kanadisch-US-amerikanische Komikerin, Kommentatorin, Autorin, Moderatorin und Schauspielerin
 Thomas Bee (1739–1812), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Willie Bee (1910–1942), US-amerikanischer Bluesmusiker

Bee ist der Name folgender Orte

in Italien:
 Bee (Piemont)

in den Vereinigten Staaten:
 Bee (Kentucky), im Hart County
 Bee (Minnesota), im Houston County
 Bee (Nebraska), im Seward County
 Bee (Ohio), im Vinton County – nicht mehr existent
 Bee (Oklahoma), im Johnston County
 Bee (Virginia), im Dickenson County
 Bee (Washington), im Pierce County
 Bee and Gee, im Salt Lake County, Utah
 Bee Bayou, im Richland Parish, Louisiana
 Bee Branch, im Van Buren County, Arkansas
 Bee Cave, im Travis County, Texas
 Bee Fork, im Reynolds County, Missouri
 Bee Hive, im Clinton County, Missouri
 Bee House, im Coryell County, Texas
 Bee Lick, im Pulaski County, Kentucky
 Bee Log, im Yancey County, North Carolina
 Bee Spring, im Edmonson County, Kentucky
 Bee County, Verwaltungseinheit in Texas

Andere geographische Objekte:
 Bee Branch Creek, Fließgewässer im Mendocino County, Kalifornien
 Bee Dee Creek, Fließgewässer im Erath County, Texas
 Bee Fork Creek, Fließgewässer im Oregon County, Missouri
 Bee Gum Creek, Fließgewässer im Jackson County, Alabama
 Bee Hole Brook, Fließgewässer im Merrimack County, New Hampshire
 Bee Hollow Branch, Fließgewässer im Shannon County, Missouri
 Bee House Creek, Fließgewässer im Coryell County, Texas
 Bee Rock, Insel im Santa Barbara County, Kalifornien
 Bee Branch Prospect, Mine im Cocke County, Tennessee
 Bee Cove Creek Prospect, Mine im Oconee County, South Carolina
 Bee Lead Diggings, Mine im Washington County, Missouri
 Bee Rock Quarry, Mine im Santa Barbara County, Kalifornien
 Bee Sho Shee Mine, Mine im San Juan County, New Mexico
 Bee Tree Borrow Pit, Mine im Sierra County, Kalifornien
 Bee Brake Oil Field, Ölfeld im Concordia Parish, Louisiana
 Bee Creek Oil Field, Ölfeld im Bastrop County, Texas
 Beech Creek Gas Field, Gasvorkommen im Winn Parish, Louisiana
 Beech Creek Oil Field, Ölfeld im Hardin County, Texas
 Bee Lake State Wildlife Management Area, Park im Polk County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Bee Burrow Archeological District, in Seven Lakes, New Mexico, ID-Nr. 84001296
 Bee Castle, in Taylorville, Illinois, ID-Nr. 80004675
 Bee County Courthouse, in Beeville, Texas, ID-Nr. 01000105
 Bee Farm, in Fort Collins, Connecticut, ID-Nr. 02001409
 Bee Mountain Fire Tower, in Vandervoort, Arkansas, ID-Nr. 93001078
 Bee Ridge Woman's Club, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 95000052

bee steht für:
 Byangsi (ISO-639-3-Code), westhimalayische Sprache in Indien und Nepal

beE steht für:
 betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit

BEE steht als Abkürzung für:
 Bachelor of Electrical Engineering, Bachelorgrad in der Elektrotechnik
 Black Economic Empowerment, ein Anti-Diskriminierungsprogramm in Südafrika
 Bundesverband Erneuerbare Energie
 Busy Bee of Norway, ehemalige norwegische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 flybe (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Bee Gum Lake
 Bee Island
 Bee Lake
 Bee Tree Lake
 O’Bee
 Bi
 Be
 Beeh

Abkürzung